L'Unité léniniste était un groupe communiste français, constitué autour d'une revue éponyme, animée par Albert Treint et Suzanne Girault après leur exclusion de la direction du PCF en . Il regroupait alors des membres de l'Opposition unifiée, zinoviéviste . Girault réintègre le PC en 1930, tandis que Treint quitte le groupe à peine un mois après l'avoir rejoint, fondant alors le « Comité pour le redressement du parti français et de l’Internationale ».

Henry Chazé, qui évoluera vers le communisme de conseils, fit partie de ce groupe, de même que Marc Chirik, l'un des fondateurs du Parti communiste de Palestine.

Notes et références 

Ancien parti politique communiste en France
Parti politique fondé en 1928